Niemcy:
 Bermbach – dzielnica Steinbach-Hallenberga
 Bermbach – dzielnica Weilburga

Osoby:
 Adolph Bermbach – niemiecki polityk
 Gregor Bermbach – niemiecki bobsleista
 Peter Bermbach – niemiecki reżyser
 Udo Bermbach – niemiecki politolog

Zobacz też:
 Bernbach